Miasma kan syfta på:

 Miasmateorin – att dålig skämd fuktig luft som orsakade sjukdomsutbrott och epidemier  
 Miasmer – en hypotes att vissa sjukdomar lämnar kvar restskada
 Miasma (musikalbum) – ett studioalbum från 2005 av The Black Dahlia Murder